Silveiras (Montemor-o-Novo), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Montemor-o-Novo
Silveiras (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo